Ženská dvouhra China Open 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do singlové soutěže pekingského tenisového turnaje nastoupilo šedesát hráček. Z dvoukolové kvalifikace prošlo do hlavní soutěže osm tenistek. Obhájkyní titulu byla polská světová třináctka Agnieszka Radwańská, jíž ve třetím kole vyřadila Ruska Darja Kasatkinová.

Semifinalistky z wuchanského turnaje Wuhan Open 2017, hraného v týdnu předcházejícím pekingské události – Ashleigh Bartyová, Caroline Garciaová a Jeļena Ostapenková, obdržely volný los do druhého kola. Maria Sakkariová měla hrát v kvalifikaci, ale z důvodu semifinálové účasti ve Wuhanu se odhlásila.

Čtyři nejvýše nasazené Garbiñe Muguruzaová, Simona Halepová, Elina Svitolinová a Karolína Plíšková vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky. Muguruzaová by nejvyšší post jistě udržela, pokud by hrála ve finále, ale o tuto jistotu přišla prohrou v prvním kole, kdy skrečovala ve druhé sadě Barboře Strýcové. Svitolinová musela zvítězit, aby získala šanci vystřídat Muguruzaovou na pozici světové jedničky, ale po více než tříhodinové bitvě podlehla Francouzce Caroline Garciaové. Rovněž Plíšková potřebovala vyhrát titul, ale ve třetím kole podlehla Soraně Cîrsteaové. Svou šanci tak využila Halepová, která se díky postupu do finále jako první Rumunka poprvé v kariéře posunula do čela světového žebříčku.

Vítězkou se stala nenasazená 23letá Francouzka Caroline Garciaová, jež ve finále zdolala 26letou rumunskou světovou dvojku Simonu Halepovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, když o týden dříve zvítězila na Wuhan Open. Celkově se jednalo o její pátý singlový titul na okruhu WTA Tour a vůbec první z druhé nejvyšší kategorie Premier Mandatory. Bodový zisk z uplynulých dvou týdnů (900+1000) Garciaovou poprvé v kariéře posunul do elitní světové desítky žebříčku WTA, když 9. října 2017 figurovala na 9. místě. Šňůru neporazitelnosti navýšila na jedenáct utkání a na posledním osmém postupovém místě pro Turnaj mistryň vystřídala Kontaovou, která se pro zisk letenky do Singapuru musela pokusit v polovině října postoupit minimálně do finále v Moskvě.

Nasazení hráček 

Čtyři semifinalistky z wuchanského turnaje Wuhan Open 2017 obdržely volný los do druhého kola.
  Ashleigh Bartyová
  Caroline Garciaová
  Jeļena Ostapenková
 Řekyně Maria Sakkariová měla hrát v kvalifikaci, ale odhlásila se z důvodu jejího semifinálového zápasu ve Wuchanu.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2017